Miejscowości w USA:
 Wyanet – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
Gminy w USA:
 Wyanet (ang. Wyanet Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau